Androrangavola (Atsinanana), een plaats en gemeente in de regio Atsinanana in Madagaskar
 Androrangavola (Vatovavy-Fitovinany), een plaats en gemeente in de regio Vatovavy-Fitovinany in Madagaskar